Bundeswahlgesetz steht für:

 Bundeswahlgesetz (Frankfurter Nationalversammlung), das Wahlgesetz von 1848 für die Frankfurter Nationalversammlung
 Bundeswahlgesetz (Reichstag), des Wahlgesetz von 1869 für die Reichstagswahlen bis 1918
 Bundeswahlgesetz, das deutsche Wahlgesetz von 1956 für die Bundestagswahlen

Siehe auch:
 Reichswahlgesetz